Amerikai Egyesült Államok
 Nile (Missouri)
 Nile (Washington)

 Kanada
 Nile (Ontario)

Egyéb
 Nile, együttes
 Nile, énekes
 Nile, keresztnév
 Nile, vezetéknév